1-419 — серия жилых домов в СССР. Является блочным аналогом серии 1-418. Дома серии 1-419 строились в период с 1955 по 1960 годы в Новосибирской, Иркутской, Свердловской областях, в Красноярском крае и некоторых других регионах СССР. Существовали проекты 1-419-1—7.

Характеристика 

Дома «переходной» архитектуры — от типичных «сталинок», к «хрущёвкам», близки к т. н. «ободранным сталинкам». Этажность — 4—5, подъездов — от 2 и более. Квартиры 1—3-комнатные, полнометражные, без проходных комнат и c раздельными санузлами. Материал стен — легкобетонные блоки, перекрытия — железобетонные, несущие стены — продольные. Высота потолков в квартирах — 3 м. Характерная особенность домов этой серии — трёхстворчатые окна, а так же пара близко расположенных двухстворчатых окон в одной из комнат.

Проекты

Галерея

См. также 

 1-418
 1-420

Ссылки 

 Типовая серия дома — 1-419
 Серия 1-419

Типовые серии жилых домов